Loiret bezeichnet:
 Département Loiret, ein französisches Département in der Region Centre
 Loiret (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loire